FLT est un sigle qui peut désigner :
 Front de libération Temoust, un ancien groupe armé touareg au Niger.

FLT est une abréviation qui peut désigner :
 Fairlight, un groupe de démo et de warez en activité depuis 1987 ayant fait ses débuts sur Amiga.